Urstein steht für:
 Urstein (Gemeinde Puch bei Hallein), Weiler in der Gemeinde Puch bei Hallein, Bezirk Hallein, Land Salzburg
 Ruine Urstein, Ruine in der Gemeinde Herisau, Kanton Appenzell
 Schloss Urstein, Schloss in der Gemeinde Puch bei Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Urgestein